1000 m Eisschnelllauf der Frauen bei den Olympischen Winterspielen 2018.

Ausgetragen wurden die 1000 m im Eisschnelllauf der Frauen am 14. Februar 2018 um 19:00 Uhr Ortszeit (11:00 Mitteleuropäischer Zeit). Austragungsort war das Gangneung Oval.

Jorien ter Mors aus den Niederlanden wurde Olympiasiegerin und stellte dabei mit einer Zeit von 1:13,56 Minuten einen neuen olympischen Rekord auf. Silber gewann Nao Kodaira aus Japan, vor ihrer Landfrau Miho Takagi.

Rekorde

Bestehende Rekorde

Neue Rekorde

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse auf der offiziellen Webseite der Olympischen Winterspiele 2018

1000 m (Frauen)
Fraueneisschnelllaufwettbewerb